Jesús Cárdenas puede referirse a:

Jesús José Cárdenas, un exfutbolista ecuatoriano que jugaba de delantero;
Jesús Cárdenas Duarte, presidente de la República del Río Grande.